Le Sonnet 85 est l'un des 154 sonnets écrits par le dramaturge et poète William Shakespeare.

Texte original 
Texte et typographie originale : MY toung-tide Muſe in manners holds her ſtill,
While comments of your praiſe richly compil'd,
Reſerue their Character with goulden quill,
And precious phraſe by all the Mufes fil'd.
I thinke good thoughts,whilſt other write good wordes,
And like vnlettered clarke ſtill crie Amen,
To euery Himne that able ſpirit affords,
In poliſht forme of well refined pen.
Hearing you praiſd,I ſay 'tis ſo, 'tis true,
And to the moſt of praife adde ſome-thing more,
But that is in my thought, whoſe loue to you
(Though words come hind-moſt)holds his ranke before,
   Then others,for the breath of words reſpect,
   Me for my dombe thoughts,ſpeaking in effect.

Notes et références

Liens externes

Analysis
CliffsNotes

085